Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу 2021 проводился в городе Алма-Ата (Казахстан) с 7 по 13 ноября 2021 года как для мужских, так и для женских команд.

В мужском турнире принимали участие 7 команд, в женском турнире 4 команды (Китайский Тайбэй, Катар и Саудовская Аравия выставили только мужские команды).

В мужском турнире чемпионом стала (в 5-й раз в своей истории) сборная Республики Корея, победив в финале сборную Японии; третье место заняла (впервые завоевав какую-либо медаль на Тихоокеанско-азиатском чемпионате) сборная Китайского Тайбэя, победив в матче за бронзовую медаль сборную Казахстана.

В женском турнире чемпионом стала (в 14-й раз в своей истории) сборная Японии, победив в финале сборную Республики Корея; третье место заняла сборная Казахстана (впервые завоевав какую-либо медаль на Тихоокеанско-азиатском чемпионате).

Чемпионат также являлся квалификационным турниром на мужской и женский чемпионаты мира 2022. Прямую квалификацию получала одна мужская команды и две лучших женских команды; мужские команды, занявшие 2-е и 3-е места, а также две женские команды, занявшие 3-е и 4-е места, получали квалификацию для участия в отборочных турнирах на чемпионаты мира 2022 (). Соответственно, прямую квалификацию на чемпионаты мира получили мужская сборная Республики Корея, женские сборные Японии и Республики Корея, а квалификации для участия в отборочных турнирах на чемпионаты мира получили мужские сборные Японии и Китайского Тайбэя, а также женские сборные Казахстана и Гонконга.

Впервые в чемпионате принимала участие мужская команда Саудовской Аравии.

На чемпионат предварительно заявлялись мужская и женская сборные Нигерии (для женской сборной это должен был быть дебют на официальных турнирах ранга регионального чемпионата), но за 3 дня до начала чемпионата выяснилось, что из-за позднего предоставления документов большинству нигерийских спортсменов властями Китая не могут быть выданы въездные визы, по причине чего обе сборные Нигерии снялись с участия в чемпионате.

Официальный хештег чемпионата: #PACC2021 .

Формат турнира 
В мужском турнире команды играют между собой по круговой системе (то есть каждая с каждой) в один круг. Занявшие первые четыре места выходят в плей-офф, где играют в полуфиналах (1-я команда с 4-й, 2-я команда с 3-й). Победители полуфиналов разыгрывают 1-е и 2-е место, проигравшие в полуфиналах играют в матче за 3-е место.

В женском турнире команды играют между собой по круговой системе (то есть каждая с каждой) в два круга. Занявшие первые три места выходят в плей-офф, где сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места, а затем победитель полуфинала встречается в финале с командой, занявшей на групповом этапе 1-е место.

Время начала матчей указано местное (UTC+6).

Мужчины

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Команды, вышедшие в плей-офф

Сессия 1. 7 ноября, 9:00

Сессия 2. 7 ноября, 14:00

Первый официальный матч в истории мужской сборной Саудовской Аравии.

Сессия 3. 7 ноября, 19:00

Сессия 4. 8 ноября, 9:00

Сессия 6. 8 ноября, 19:00

Сессия 8. 9 ноября, 14:00

Сессия 10. 10 ноября, 9:00

Сессия 12. 11 ноября, 19:00

Сессия 14. 11 ноября, 14:00

Плей-офф 

Полуфиналы.

«2-я команда против 3-й», 12 ноября, 9:00

«1-я команда против 4-й», 12 ноября, 14:00

Матч за 3-е место. 13 ноября, 9:00

Финал. 13 ноября, 14:00

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Команды, выходящие в плей-офф

Сессия 1. 7 ноября, 9:00

Сессия 2. 7 ноября, 14:00

Сессия 3. 7 ноября, 19:00

Сессия 4. 8 ноября, 9:00

Сессия 5. 8 ноября, 14:00

Сессия 7. 9 ноября, 9:00

Сессия 9. 9 ноября, 19:00

Сессия 11. 10 ноября, 14:00

Сессия 12. 10 ноября, 19:00

Сессия 13. 11 ноября, 9:00

Сессия 15. 11 ноября, 19:00

Плей-офф 

Полуфинал. 13 ноября, 9:00

Финал. 13 ноября, 14:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Результаты и статистика (мужской турнир) | WCF
 Результаты и статистика (женский турнир) | WCF

Видео 
Трансляции на YouTube-канале «Kazakhstan curling TV», в общем случае — без комментаторов:
  (тестовая трансляция)
  (с 1:03:42)
  (тестовая трансляция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021
Международные соревнования по кёрлингу в Казахстане
Международные спортивные соревнования в Алма-Ате
Спорт в Казахстане в 2021 году
Ноябрь 2021 года